Сезон 2016/17 — 79-й сезон для «Зенита» в чемпионате России, 22-й в Премьер-лиге, а также 91-й год со дня основания футбольного клуба.

Форма 
Производителем формы для клуба является компания Nike. Главным спонсором клуба, логотип которого изображён на футболке, с 2010 года является российская энергетическая компания Газпром.

Состав 
Состав «Зенита» по заявке РФПЛ.

Основной состав

|-
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|- bgcolor="#DFEDFD"

|-
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|- bgcolor="#DFEDFD"

|-
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|- bgcolor="#DFEDFD"

№ 12 закреплён за болельщиками клуба.

Состав «Зенита» для участия в плей-офф Лиги Европы УЕФА.

Основной состав

|-
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|- bgcolor="#DFEDFD"

|-
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|- bgcolor="#DFEDFD"

|-
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|- bgcolor="#DFEDFD"

Трансферы

Пришли в клуб 

Общие расходы: € 35 700 000

Ушли из клуба 

Общие доходы:  € 103 800 000

Ушли в аренду

Статистика сезона 

|-
|colspan="14"|Игроки покинувшие команду или ушедшие в аренду в этом сезоне

|}

Бомбардиры 
Включает в себя все официальные игры. Список отсортирован по итоговому результату.

Голевые передачи 
Включает в себя все официальные игры. Список отсортирован по итоговому результату.

«Сухие» матчи 
Включает в себя все официальные игры. Список отсортирован по итоговому результату.

Пенальти

Тактические схемы 

|}

Общая статистика 
В данной таблице не учитываются результаты товарищеских матчей.

Соревнования

Предсезонные и товарищеские матчи

Суперкубок России

Премьер-лига

Турнирная таблица

Статистика выступлений

Результаты по турам

Матчи

Лига Европы УЕФА

Групповая стадия (Группа D)

Турнирная таблица

Матчи

Кубок России

1/16 финала

1/8 финала

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт ФК «Зенит»
 Все игроки и матчи «Зенита» в чемпионатах страны

Сезоны ФК «Зенит» Санкт-Петербург
Зенит
Зенит